Zainal Abidin Ahmad
 Zainal Abidin Mohamad
 Zainal Abidin z Ternate
 Tuanku Mizan Zainal Abidin
 Zainal Abidin